GRP – Główna Rada Polityczna, porozumienie polskich partii w czasie okupacji w 1939 roku
 GRP (reklama)
 GRP Records – wytwórnia płytowa
 peptyd uwalniający gastrynę
 Gentoo Reference Platform
 .GRP – rozszerzenie pliku

 GRP (en. glass-reinforced plastic) – gatunek wzmocnionego plastiku